Mysłakowice est une gmina rurale du powiat de Jelenia Góra, Basse-Silésie, dans le sud-ouest de la Pologne. Son siège est le village de Mysłakowice, qui se situe environ  au sud-est de Jelenia Góra et  à l'ouest de la capitale régionale Wrocław.

La gmina couvre une superficie de  pour une population de .

Géographie 

La gmina est bordée par les villes de Jelenia Góra et Wojcieszów et les gminy de Bolków, Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice et Świerzawa.

La gmina contient les villages de Bukowiec, Dąbrowica, Gruszków, Karpniki, Kostrzyca, Krogulec, Łomnica, Mysłakowice, Strużnica et Wojanów.

Annexes

Liens internes 
 Liste des gminy de Basse-Silésie

Références 

Gmina dans la voïvodie de Basse-Silésie
Powiat de Jelenia Góra